Alören kan syfta på följande platser:

Finland

Österbotten 

 Alören, Karleby, Österbotten, 
 Alören, Nykarleby, Österbotten,

Åland 

 Alören, Saltvik, Åland, 
 Alören (vid Simskälafjärden, Vårdö, Åland), 
 Alören (vid Bussöfjärden, Vårdö, Åland),

Egentliga Finland 

 Alören (vid Härklot, Houtskär), Åboland, 
 Alören (vid Hyppeis, Houtskär), Åboland, 
 Alören (vid Häplot, Houtskär), Åboland, 
 Alören, Nagu, Åboland, 
 Alören, Kimitoön, Åboland,

Nyland 

 Alören, Raseborg, Nyland, 
 Alören, Ingå, Nyland, 
 Alören, Kyrkslätt, Nyland, 
 Alören, Esbo, Nyland, 
 Alören (vid Granö, Sibbo), Nyland, 
 Alören (vid Löparö, Sibbo), Nyland, 
 Alören (i Seitlaxfjärden, Borgå), Nyland, 
 Alören (vid Pellinge, Borgå), Nyland, 
 Alören (vid Påsalöfjärden, Lovisa), Nyland, 
 Alören (vid Våtskär, Lovisa), Nyland,

Se även
Alörarna

Robotskapade Finlandförgreningar